Huit navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Union :
 le , un cinquième rang brûlé en 1693 pour éviter sa capture par les Français ;
 le HMS Union, un navire de ligne de deuxième rang portant 90 canons, à l'origine nommé HMS Albermale et renommé en 1709 ;
 le , un navire de ligne de deuxième rang portant 90 canons lancé en 1756 et renommé Sussex en 1802 ;
 le , une canonnière achetée en 1794 ;
 le , un cotreen service de 1806 à 1810 ;
 le , un deuxième rang de 98 canons lancé en 1811 ;
 le , une goélette achetée en 1823 ;
 le , un sous-marin de classe Undine lancé en 1940 et coulé en 1941.

Union